Termin YT ima više značenja.
 Jukon, kanadska provincija
 .yt, najviši Internet domen za Majot.